Vigano puede referirse a:

 Viganò, localidad y comuna italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardía
 Vigano San Martino, localidad y comuna italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, Italia